Тюка́лов — русская фамилия. Известные носители:

 Тюкалов, Евгений Евгеньевич (род. 1992) — российский футболист.
 Тюкалов, Юрий Сергеевич (1930—2018) — советский гребец, также художник и архитектор.